Pour le groupe de musique, voir Princess Princess ;
 Pour le manga, voir Princess Princess.